Salo – miasto i gmina w Finlandii
 Salò – miejscowość i gmina we Włoszech
 Republika Salò – marionetkowe państwo włoskie w latach 1943-1945
 Salò, czyli 120 dni Sodomy – film Pasoliniego oparty na książce markiza de Sade'a